Listagem completa dos parques nacionais da Indonésia.

Ligações externas 

 Anexo
Parques nacionais
Indonesia